Биодренаж (мелиорация) — биологические системы очистки от наносов и загрязнений с использованием влаголюбивых растений.
 Биодренаж (косметология) — методы очистки и выведения жидкости из организма.